Význam zkratky HPV může být:
 hladina podzemní vody
 lidský papilomavirus